Binnenplaats (bouw), binnenplaats van een gebouw
Binnenhof (Den Haag), plein en het politieke centrum van Nederland in Den Haag 
politiek en overheid in Nederland in het algemeen, als metonym
Het Binnenhof (dagblad), Nederlands katholiek dagblad
Binnenhof (Amstelveen), winkelcentrum in Amstelveen
Binnenhof (Nijmegen), plein in Nijmegen
Binnenhof (Rotterdam), subwijk en winkelcentrum in Rotterdam-Ommoord
Binnenhof (sneltramhalte), sneltramhalte in Rotterdam-Ommoord

Zie ook 
 Buitenhof